Dudum siquidem ist der Titel zweier päpstlicher Bullen:

 Dudum siquidem (Alexander VI.) vom 26. September 1493, verfasst von Papst Alexander VI.
 Dudum siquidem (Leo X.) vom 20. Januar 1521, verfasst von Papst Leo X.